

Araldica
 Oca  – simbolo araldico

Botanica 
 Oca (Oxalis tuberosa) – tubero commestibile originario dell'America meridionale

Codici
 OCA  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ocean Reef Club (Stati Uniti)
 OCA  – codice vettore ICAO di Aserca
 oca  – codice ISO 639-3 della lingua ocaina

Geografia
 Italia
 Nobile Contrada dell'Oca  – una delle diciassette contrade di Siena
 Italia
 Oca  – affluente dell'Ebro

Sigle
 Open Content Alliance  – consorzio di organizzazioni per la realizzazione di un archivio pubblico di testi digitalizzati
 Obstacle clearance altitude  – altitudine di separazione da ostacoli
 Oceanic control area  – regione oceanica di controllo
 Optimum currency area  – area valutaria ottimale
 Oracle Certified Associate  – amministratore certificato di database Oracle

Zoologia
 Oca  – uccello appartenente alla famiglia degli Anatidi
 Oca – Vola per poco

Pagine correlate 
 OKA

Altri progetti